Jarak je geomorfološki oblik reljefa morskog dna. Spada u udubine (depresije) na dnu otvorenog mora kao što su zavala, korito, uleknina i podmorski zaljev. Jarak je duga i uska udubina strmih strana.

Izvori 

Geomorfologija